Dans la mythologie grecque, Isménos (en grec ancien Ἰσμηνὸς / Ismēnόs) est un nom porté par plusieurs personnages :
 Isménos fils d'Asopos ;
 Isménos fils d'Apollon, aussi appelé Isménios ;
 Isménos, un des Niobides.